Гиберния (от  — «зима») — римское название Ирландии.

 Гиберния (персонификация) — персонифицированный национальный образ Ирландии.
 «Гиберния» () — нефтяное месторождение в акватории Канады.